Balle kan avse:

 slangord för penis eller testikel
 slangord for stjärt (i Sveriges södra delar)
 Jånni Balle – en sång skriven av Magnus Uggla och Anders Henriksson från 1993

Geografi
 Balle, Nigeria – en stad i Nigeria
 Cerro El Balle – ett berg i Colombia
 Keur Ballé – en källa i Mauretanien
 Lac à la Balle – en sjö i Kanada
 Lac Balle – en sjö i Kanada
 Lac la Balle – en sjö i Kanada
 Mont Balle – ett berg i Kamerun
 N. E. Balle Ø – em ö i Grönland
 Wassoulou-Ballé – ett departement i Mali

Se även
 Lac de la Balle – flera

Personer
 Balle (runristare) (senare hälften av 1000-talet), en runristare
 Nicolai Edinger Balle (1744–1816), en dansk biskop
 Carl Christian Nicolaj Balle (1806-1855), en dansk kompositör och kyrkomusiker

Se även
 Ball

Källor